For Her Father's Sake – cortometraggio del 1912 diretto da Ulysses Davis
For Her Father's Sake – film del 1921 diretto da Alexander Butler